Ранчо де Начо има више значења:

 Ранчо де Начо (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Начо (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику